Командный чемпионат Нидерландов по шахматам 2011/2012

Личные результаты

Voerendaal

HMC Calder

De Stukkenjagers

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 2 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 2011/2012 на сайте www.schaakbond.nl

Командный чемпионат Нидерландов по шахматам
2011 год в шахматах
2012 год в шахматах